Сен-Жени-де-Сентонж:

 Сен-Жени-де-Сентонж — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Сен-Жени-де-Сентонж — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.